Auchinleck är en ort i Skottland, som har givit namn åt en skotsk klan och som därmed också används som efternamn.

Personer med efternamnet Auchinleck
 Claude Auchinleck (1884–1981), brittisk fältmarskalk

Skotska efternamn